Schleifgraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schleifgraben (Rüschegg) oder Schleifgrabe, Siedlungsplatz der Gemeinde Rüschegg,  Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kantons Bern

Gewässer:
 Schleifgraben (Brohlbach), rechter Zufluss des Brohlbachs (zum Mittelrhein) bei Brohl, Ortsgemeinde Brohl-Lützing, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Schleifgraben (Pölsfluss), linker Zufluss des Pölsflusses oder der Pöls vom Schleifeck in Sankt Johann am Tauern, Gemeinde Pölstal, Steiermark
 Schleifbach (Röthen), rechter Zufluss der Röthen oder Röden in Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern; mit evtl. mit anderem Unterlaufnamen und Oberlaufname Neuwiesenbach
 Schleifgraben (Weidenbach), linker Zufluss der hier noch Brettach genannten Weidenbachs (versickert gewöhnlich nach Wallhausen) nach Michelbach an der Lücke, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schleifgraben (Welzbach), linker Mündungsarm des ebenfalls Welzbach genannten rechten Mündungsarms des Welzbachs (zur Tauber) gegenüber dem Bahnhof von Hochhausen, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schleifbach
 Schliefgraben